Апертура 2008 () — первая половина 79-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Дополнительный турнир за чемпионство

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Чемпионат Аргентины 2008/09 на rsssf.com

2008
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2008 году